

Ядвінін — село в гміні Паб'яніце Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Ядвінін — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства